Сен-Жам () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Пе-де-Морлаас и дю Монтанерес. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64482.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 170 км южнее Бордо, в 12 км к северо-востоку от По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 637 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 451 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 305 были экономически активными, 146 — неактивными (показатель активности — 67,6 %, в 1999 году было 59,3 %). Из 305 активных жителей работали 288 человек (153 мужчины и 135 женщин), безработных было 17 (8 мужчин и 9 женщин). Среди 146 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 47 — пенсионерами, 69 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи